Echipa națională de fotbal a Ucrainei reprezintă Federația Ucraineană de Fotbal în competițiile regionale și internaționale. Echipa națională de fotbal a Ucrainei s-a calificat pentru prima dată în istoria lor la un turneu de Campionat Mondial la cel din  Germania 2006 obținând și cea mai bună performanță a lor ca debutantă, unde a ajuns până în sferturile de finală, iar la EURO 2012 participă ca țara gazdă, competiție găzduită si de Polonia, până atunci făcea parte din URSS - (Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste), azi Rusia.

Cea mai bună performanță a Ucrainei la Campionatul European de Fotbal, a fost în 2020, când a ajuns pentru prima dată în sferturile de finală.

La data de 22 decembrie 2022, se află pe locul 27 în clasamentul mondial al echipelor de fotbal.

Campionatul Mondial de Fotbal

Turneu 
Rezultate obținute la Campionatul Mondial

Campionatul European de Fotbal

Turnee 
Rezultate obținute la Campionatele Europene

Meciuri - întâlniri directe

Recorduri

Cei mai selecționați jucători

Golgheteri

Jucători

Lotul actual 
Următorii 26 de jucători au fost incluși în lotul echipei pentru a disputa Campionatul European de Fotbal 2020.

Statistica meciurilor 
Actualizat la data de 1 iunie 2012.

Note

Referință

Legături externe 
Ukrainian page on FIFA web-site (include upcoming fixtures) 
Official website of the Ukrainian Football Federation  
Ukraine National Football Team 
Ukraine Soccer History website 
ELO ratings
RSSSF archive of most capped players and highest goalscorers
Videos of Ukrainian soccer goals (cataloged in English)

Ucraina
Fotbal